Dieser Artikel behandelt die Argentinische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Argentinien nahm zum dritten Mal an der Endrunde teil und konnte die ersten Punkte gewinnen, schied aber wie zuvor nach der Gruppenphase aus.

Qualifikation 
Wie bei den vorherigen Meisterschaften diente die Fußball-Südamerikameisterschaft, zu der die zehn CONMEBOl-Mitglieder eine Mannschaft gemeldet hatten, wieder als Qualifikation. Diese fand im April 2018 in Chile statt. Zunächst spielten sie in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus und anschließend die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe nochmals im Jeder-gegen-jeden-Modus. Die besten zwei Mannschaften dieser Runde waren direkt für die WM qualifiziert. Die drittplatzierte Mannschaft würde im panamerikanischen Playoff auf den Vierten des CONCACAF Women’s Gold Cup 2018 treffen.

Die argentinische Mannschaft traf im ersten Spiel auf Titelverteidiger Brasilien und verlor mit 1:3. Durch Siege gegen Bolivien (3:0), Ecuador (6:3) und Venezuela (2:0) wurde der zweite Platz belegt. In der zweiten Runde wurde das erste Spiel gegen Kolumbien mit 3:1 gewonnen, dann aber gegen Brasilien mit 0:3 und gegen Gastgeber Chile mit 0:4 verloren, der sich damit erstmals für eine WM-Endrunde qualifizierte. Damit war Argentinien nur Gruppendritter und musste in die panamerikanischen Playoffs. Die Playoffs fanden aber erst sieben Monate später im November 2018 statt, da der Gold Cup erst im Oktober 2018 stattfand. Gegner war Panama und im ersten Spiel gewann Argentinien im heimischen Avellaneda mit 4:0. Dabei wurden zwei Spielerinnen aus Panama in der Nachspielzeit, in der auch noch zwei Tore fielen, vom Platz gestellt. Das Rückspiel in Panama-Stadt endete 1:1, so dass Argentinien als dritte südamerikanische Mannschaft für die WM qualifiziert ist. Allerdings erhielt Yamila Rodríguez, die im Hinspiel eins der vier Tore erzielt hatte, die Gelb-Rote Karte und ist damit für das erste WM-Gruppenspiel gesperrt.

Insgesamt wurden 21 Spielerinnen eingesetzt, von denen sieben Spielerinnen alle neun Spiele mitmachten. Die meisten Tore für die argentinische Mannschaft erzielten Sole Jaimes (5) und Florencia Bonsegundo (4). Insgesamt trugen acht argentinische Spielerinnen in der Qualifikation zu den 20 Tore bei.

Vorrunde 

|}

Finalrunde 

|}

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung nahm die Mannschaft Ende Februar/Anfang März 2019 am Cup of Nations in Australien teil, Die Argentinierinnen blieben ohne Torerfolg und verloren die drei Spiele gegen Gastgeber Australien (0:3), Neuseeland (0:2) und Südkorea (0:5), die sich ebenfalls für die WM qualifiziert haben. Vor ihrer Abreise nach Europa gewannen die Argentinierinnen noch am 23. Mai in San Luis gegen den Nachbarn Uruguay mit 3:1.

Kader 
Am 15. Mai wurde der vorläufige Kader für die WM bekannt gegeben. Aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurden Marina Melani Delgado, Milagros Ayelén Otazú und Yamila Tamara Rodríguez.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Argentinien aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 4 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich, aber nicht auf eine der beiden anderen südamerikanischen Mannschaften treffen. Letztlich wurde die Mannschaft England, Ex-Weltmeister Japan und WM-Neuling Schottland zugelost.

Gegen England gab es bei der Mundial 1971 in Mexiko einen 4:1-Sieg, der aber vom englischen Verband und der FIFA nicht gezählt wird. Das bisher einzige offizielle Spiel gab es in der Gruppenphase der WM 2007 und wurde mit 1:6 verloren. Auf Japan trafen die Argentinierinnen erstmals in der Gruppenphase der WM 2003 und verloren mit 0:6. Vier Jahre später folgte ein 0:1 und danach gab es noch zwei Niederlagen in Freundschaftsspielen (0:2 2008 in Tokio und 0:3 2010 im chilenischen Coquimbo). Gegen Schottland wurde zuvor nicht gespielt.

Gruppenspiele

Auszeichnungen  	
 Estefanía Banini: Spielerin des Spiels gegen Japan
 Vanina Correa: Spielerin des Spiels gegen England

Einzelnachweise 

Argentinien
2019